Ма́ркос Ало́нсо () — испанские имя и фамилия. Известные носители:
 Алонсо де ла Гарса и дель Аркон, Маркос (XVI век) — испанский военный деятель.
 Алонсо Имас, Маркос (1933—2012) — испанский футболист.
 Алонсо Мендоса, Маркос (род. 1990) — испанский футболист.
 Алонсо Пенья, Маркос (1959—2023) — испанский футболист.
 См. также 
 Алонсо